ТРГ — многозначная аббревиатура:
 ТРГ — тириотропин-рилизинг-гормон
 ТРГ — тиререлизинггормон
 ТРГ — тиролиберин
 ТРГ — территория региональной группы
 ТРГ — телерентгенограмма
 ТРГ — терморасширенный графит, термически расширенный графит

См. также 
 ТРГК — танковый резерв главного командования
  — аббревиатура латиницей

 Тиролиберин